Cette page contient les pages d'homonymie de Faucher et de de Faucher.

Patronyme 

 Albert Faucher (1915-1992), économiste québécois ; 
 Claude-André Faucher-Giguère, astrophysicien canadien ;
 Éléonore Faucher, réalisatrice et scénariste française ;
 Frères Faucher (1760-1815), généraux de brigade français ;
 François Faucher (1932-2015), éditeur français ;
 Françoise Faucher (1929-), actrice québécoise ;
 Jean Faucher (1927-1997), journaliste français ;
 Jean Faucher (1924-2013), réalisateur et metteur en scène québécois ;
 Jean-André Faucher (1921-1999), journaliste français ;
 Léon Faucher (1803-1854), journaliste et économiste français ;
 Gouvernement Léon Faucher, gouvernement qui a dirigé la Deuxième République française entre le  et le  ;
 Louis de Faucher (1888-1955), poète français ;
 Louis-Eugène Faucher (1874-1964), général français ; 
 Louis François de Faucher (1715-1795), militaire français ;
 Paul Faucher (1898-1967), écrivain et éditeur français
 Paul Faucher (1920-2007), sauteur en longueur français
 Paul de Faucher (1840-1907), érudit français ;
Philippe Faucher (1963-), gynécologue obstétricien français ;
 Rolande Faucher, fonctionnaire canadienne ;
 Simon Fournier-Faucher (1848-1915), entrepreneur et homme politique français ;
 Sophie Faucher (1958-), actrice québécoise.

Autre 

 Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice (1844-1897), écrivain et homme politique canadien

Toponyme 

 Rivière Faucher, tributaire du lac Tessier (réservoir Gouin) sur le versant Sud-Ouest du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec ;

 La Chapelle-Faucher, commune de la Dordogne ;
 Château de La Chapelle-Faucher, château français implanté dans le bourg de La Chapelle-Faucher.

Homonymie de patronyme